Zpívající fontána je původně pojmenování pro renesanční fontánu v Praze před letohrádkem královny Anny.

Dnes se jedná o obecné označení fontány s hudebním doprovodem.
 
Česká republika
 Zpívající fontána Královské zahradě Pražského hradu v Praze
 Zpívající fontána v Mariánských Lázních na kolonádě

Slovensko 
 Zpívající fontána v Košicích
 Zpívající fontána v Bratislavské Petržalce

Itálie
 Fontana dell'Organo v zahradě Villa d'Este v Tivoli nedaleko Říma